

Sigle 
 Vereinigung Volkseigener Betriebe  – enti della Repubblica Democratica Tedesca

Codici 
 VVB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mahanoro (Madagascar)